Cannibal Holocaust 2 est un titre qui peut désigner plusieurs œuvres : 
 Prisonnières de la vallée des dinosaures (Nudo e selvaggio), film italo-brésilien de Michele Massimo Tarantini sorti en 1985 ;
 L'Enfer vert (Natura contro), film italien d'Antonio Climati sorti en 1988.

Voir aussi 
 Cannibal Holocaust